Brisco ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Brisco (1941–2010), US-amerikanischer Wrestler
 Mikiah Brisco (* 1996), US-amerikanische Sprinterin
 Valerie Brisco-Hooks (* 1960), US-amerikanische Sprinterin
sowie der Name von:
 Brisco (Rapper) (* 1982), US-amerikanischer  Rapper 

Brisco ist auch der Name eines Orts in der kanadischen Provinz British Columbia:
 Brisco (British Columbia)

Siehe auch:
 Briscoe
 Brischko
 Prisco